Натуральне число 1098
 1098 рік до нашої ери
 1098 рік нашої ери